Генерал-лейтенант юстиции:
 Генерал-лейтенант юстиции — воинское звание в Вооружённых Силах Союза ССР и России.
 Генерал-лейтенант юстиции — специальное звание в органах внутренних дел и Следственном комитете России.